Острова Вилькицкого — многозначный топоним:

 Острова Вилькицкого (Карское море);
 Острова Вилькицкого (море Лаптевых).